Barri de Collblanc, barri de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, al Barcelonès 
 Estació de Collblanc
 Mercat de Collblanc
 Collblanc (Avinyonet del Penedès)
 nom donat a voltes al barri de Sant Ramon (les Corts), actualment integrat en el barri administratiu de la Maternitat i Sant Ramon, al districte de les Corts del municipi de Barcelona